Маркитос — прозвище (прозвищное имя), под которым известны:
  (род. 1987) — испанский футболист.
 Алонсо Имас, Маркос (1933—2012) — испанский футболист.